Göllschau ist der Name folgender Orte:
 Goliszów, Gmina Chojnów (Woiwodschaft Niederschlesien), Polen
 Farm Göllschau in der Nähe vom Gamsberg (Standort des High Energy Stereoscopic Systems (H.E.S.S.)), Namibia